Le Cap kan syfta på:

Haiti 

 Okap (departementshuvudort), Nord,

Saint-Pierre och Miquelon 

 Le Cap, Saint-Pierre och Miquelon, halvö,